Бёюк-Кясик () — село в Бёюк-Кясикском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от близлежащей горы.

История 
Посёлок Бёюк-Кясик основан как посёлок при железнодорожной станции к началу 1960-х.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года посёлок Бёюк-Кясик входил в входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, а к 1977 году поселок входил в Садыхлинский сельский совет этого же района.

24 апреля 1990 года посёлок передан в состав новообразованного Акстафинского района, а позже ему присвоен статус села.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Бёюк-Кясикского административно-территориального округа был учрежден Бёюк-Кясикский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Село находится в 50 км от райцентра Акстафа и в 493 км от Баку. В селе расположена пограничная (таможенная) железнодорожная станция.

находится хребет Беюк-Кясик (высшая точка — 333,7 м). Село находится на высоте 287 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством и виноградарством.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, дом культуры, клуб, библиотека, детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района